Cameron Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Cameron Lake (Dickinson County, Michigan)
 Cameron Lake (Marquette County, Michigan)
 Cameron Lake (Itasca County, Minnesota)
 Cameron Lake (Koochiching County, Minnesota)
 Cameron Lake (Polk County, Minnesota)
 Cameron Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Cameron Lake (Mississippi)
 Cameron Lake (Glacier County, Montana)
 Cameron Lake (Toole County, Montana)
 Cameron Lake (Nebraska)
 Cameron Lake (New York)
 Cameron Lake (Washington)

in Kanada:
 Cameron Lake (Alberta)
 Cameron Lake (British Columbia)
 Cameron Lake (Kawartha Lakes), Ontario